Иконостас может означать:

 Иконостас — перегородка, состоящая из одного или нескольких рядов упорядоченно размещённых икон, отделяющая в византийском обряде алтарь от остального храмового помещения.
 Иконостас — скала на правом берегу реки Бия близ деревни Удаловка в Республике Алтай.
 «Иконостас» — работа Павла Флоренского.

Примечания